dawne gminy:
 gmina Laskowicze – dawna gmina wiejska, powiat bobrujski, gubernia mińska
 gmina Laskowicze – dawna gmina wiejska, powiat mozyrski, gubernia mińska